Солтерос има више значења:

 Солтерос (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Солтерос (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику